Вячесла́в Васи́льевич Алякри́тский (4 августа 1885, Кострома — 1960, Воронеж) — советский учёный-медик, профессор (1924), доктор медицинских наук (1946), член правления Всесоюзного научного общества патологоанатомов (с 1954). Исследователь морфологии различных органов в предраковом состоянии.

Биография 
Выпускник медицинского факультета Московского университета (1912).

С 1912 по 1920 работал патологоанатомом в Первой городской и Яузской больницах Москвы. Одновременно являлся сотрудником Московского бактериологического института.

В 1914—1915 принимал участие в Первой Мировой войне в качестве младшего врача 183-го пехотного полка.

В 1920—1922 — старший ассистент кафедры микробиологии Ивановского политехнического института.

В 1922—1926 — организатор и заведующий кафедрой патанатомии Смоленского университета.

В 1926—1931 — заведующий кафедрой патанатомии Пермского университета.

В Пермском университете избирается деканом крупнейшего педагогического факультета, затем — деканом медицинского факультета; одновременно работал проректором (с 1928? до конца января 1930).

В 1931—1960 — заведующий кафедрой патанатомии Воронежского мединститута. В 1941 по совместительству осуществлял руководство кафедрой гистологии того же вуза.

С 1935 года — доктор медицинских наук, профессор.

С 1954 года — член правления Всесоюзного научного общества патологоанатомов, а с 1959 г. — почётный член этого общества.

Основные работы посвящены изучению злокачественных опухолей из эпителия и синовиальных оболочек, затяжному септическому эндокардиту и ревматизму.

Подготовил 2 докторов и 7 кандидатов медицинских наук.

Ученики (патологоанатомы: О. И. Шанина, Л. С. Петренко, А. П. Серенко, П. Г. Подзолков, М. В. Арефьева, А. В. Алякритская, О. П. Мосолова, З. А. Данилова, Л. Д. Алпатова, Р. В. Тимченко, А. Б. Дворкин, А. Л. Эйдлин, Ю. Рыбкина, А. П. Абакумова, В. Г. Гладких, П. Т. Юрченко, В. И. Кузнецова), аспиранты (М. Г. Морозова, А. С. Тихомиров, М. М. Душкина, Л. Ф. Туронок.

Избранные работы 
А. В. Алякритский является автором 29 научных работ. Среди них:
 Значение эндокринной системы в патологии, элементарное изложение учения о конституциях человека. Смоленск, 1925.
 Научная деятельность медфака // Смоленский государственный университет: Медицинский факультет. Смоленск, 1925.
 О развитии нодозного коллоидного зоба (1932).
 К вопросу о прекарциноматозе и раннем раке" (1938).
 О некоторых особенностях рака шейки матки" (1948).

Примечания

Источники и ссылки 
 Алякритский Вячеслав Васильевич // Генеалогическая база знаний: персоны, фамилии, хроника.
 Алякритский Вячеслав Васильевич // Знаменитости.
 Доросевич А. Е. Алякритский Вячеслав Васильевич // Культурное наследие земли Смоленской.
 История кафедры гистологии // Воронежская государственная медицинская академия имени Н. Н. Бурденко.
 История кафедры патологической анатомии с секционным курсом ВГМА // 5fan.info.
 История кафедры паталогической анатомии // Воронежская государственная медицинская академия имени Н. Н. Бурденко.

Литература 
Морозова М. Г., Пашкова В. С. Вячеслав Васильевич Алякритский (К 100-летию со дня рождения) // Арх. патологии, 1986. № 9. С. 74-75.

Медики Первой мировой войны (Россия)
Выпускники медицинского факультета Московского университета
Медики СССР
Преподаватели Пермского государственного университета
Преподаватели медицинского факультета Пермского государственного университета
Деканы Пермского государственного университета
Деканы педагогического факультета Пермского государственного университета
Проректоры Пермского государственного университета
Преподаватели Ивановского химико-технологического университета
Преподаватели Смоленского государственного университета
Преподаватели Воронежского медицинского университета
Патологоанатомы СССР